Melillesi – abitanti di Città Giardino (Melilli)
Melillesi – abitanti di Melilli